Бартоломеус Кальб (, родился 13 июля 1949 года в Мамминге) — немецкий политик, член христианско — социального союза (ХСС) Баварии, с 1987 года член Бундестага.

Кальб — католик, женат и имеет двоих детей.

В 1972 году он был избран в муниципальный совет Кюнцинга. С 1978 по 2002 он занимал должность вице-мэра муниципалитета. С 1978 по 1986 он был членом Ландтага Баварии.
В 1987 году Кальб стал членом Бундестага. Он является членом комитета по бюджету Бундестага, членом комитета по аудиту (подкомитета комитета по бюджету), членом финансового комитета, а также членом департамента по финансированию.

Примечания 

Члены Христианско-социального союза
Члены бундестага Германии от Баварии